КМА — Києво-Могилянська академія (1659—1817)
 КМА — Кременчуцька магнітна аномалія
 КМА — Курська магнітна аномалія

Див. також 
 Києво-Могилянська академія (значення)